Hochenburger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna von Hochenburger (um 1860–1911), österreichische Schauspielerin 
 Viktor von Hochenburger (1857–1918), österreichischer Politiker